Los Campeonatos de Croacia de ciclismo en ruta se organizan todos los años.

Palmarés 
{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%"
|-bgcolor="#E4E4E4"
| style="background:#CCCCCC;color:#000000"|Año
| style="background:#CCCCCC;color:#000000"|Campeón
| style="background:#CCCCCC;color:#000000"|Segundo
| style="background:#CCCCCC;color:#000000"|Tercero
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 1996 || Martin Cotar || Zack Fonovic || Robert Pecnjak
|-
| 1997 || Srdan Lustica || Zack Fonovic || Eduard Kiserlovski
|-bgcolor="#EFEFEF" 
| 1998 || Vladimir Miholjević || Martin Cotar || Sime Pocrnja
|-----
| 1999  || Martin Cotar  || Radoslav Rogina  ||  Hrvoje Miholjević
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2000  || Vladimir Miholjević || Massimo Demarin  ||   Hrvoje Miholjević
|-----
| 2001  || Hrvoje Miholjević || Radoslav Rogina  ||  Vladimir Miholjević
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2002  || Massimo Demarin || Martin Cotar  ||   Radoslav Rogina
|-----
| 2003  || Radoslav Rogina || Hrvoje Miholjević  ||   Massimo Demarin
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2004  || Tomislav Dančulović  || Radoslav Rogina || Massimo Demarin
|-----
| 2005  || Matija Kvasina || Radoslav Rogina  || Hrvoje Miholjević
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2006  || Hrvoje Miholjević || Massimo Demarin  || David Demanuele 
|-----
| 2007 ||  Tomislav Dančulović || Radoslav Rogina || Matija Kvasina
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2008  || Tomislav Dančulović || Vladimir Miholjević || Kristijan Đurasek 
|-----
| 2009 || Kristijan Đurasek || Radoslav Rogina || Emanuel Kišerlovski
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2010  || Radoslav Rogina || Darko Blazevic || Luka Grubic
|-
|2011 || Kristijan Đurasek || Tomislav Dančulović || Matija Kvasina
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
|2012 || Vladimir Miholjević || Kristijan Đurasek || Robert Kiserlovski
|-----
| 2013 ||Robert Kiserlovski || Radoslav Rogina || Emanuel Kišerlovski
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2014 ||Radoslav Rogina || Emanuel Kišerlovski || Matija Kvasina
|-----
| 2015 ||Emanuel Kišerlovski || Josip Rumac || Matija Kvasina
|-----bgcolor="#EFEFEF" 
| 2016 ||Radoslav Rogina || Josip Rumac || Emanuel Kišerlovski
|-----
| 2017 ||Josip Rumac || Bruno Radotić || Emanuel Kišerlovski
|-----bgcolor="#EFEFEF"
| 2018 || Viktor Potočki || Mateo Bratić || Lorenzo Marenzi
|-----
| 2019 || Josip Rumac || Radoslav Rogina || Janko Benger
|-----bgcolor="#EFEFEF"
| 2020 || Josip Rumac || Viktor Potočki || Antonio Barać
|-----
| 2021 || Viktor Potočki || Fran Miholjević || Filip Kvasina
|-----bgcolor="#EFEFEF"
| 2022 || 'Carlo Jurišević || Antonio Barać || Ivan Bratic
|}

 Enlaces externos 
 CN Croacia (hombres) en cyclebase.nl''

Véase también 
 Campeonato de Croacia en Contrarreloj

Croacia
Ruta